с`стры Винус и Серена Уильямс — победительницы турнира.

Прошлогодние чемпионки Анна Курникова и Мартина Хингис — не защищали свой титул, однако Курникова выступила на турнире в паре с Чандой Рубин и проиграла в третьем раунде.

Посев 

 ' Винус Уильямс /  Серена Уильямс (Титул)
  Вирхиния Руано Паскуаль /  Паола Суарес (Финал)
  Жанетта Гусарова /  Елена Дементьева (Второй раунд)
  Кара Блэк /  Елена Лиховцева (Третий раунд)
  Даниэла Гантухова /  Меган Шонесси (Четвертьфинал)
  Линдсей Дэвенпорт /  Лиза Реймонд (Полуфинал)
  Ким Клейстерс /  Ай Сугияма (Четвертьфинал)
  Кончита Мартинес /  Надежда Петрова (Четвертьфинал)
  Анна Курникова /  Чанда Рубин (Третий раунд)
  Элс Калленс /  Рика Фудзивара (Первый раунд)
  Джанет Ли /  Винна Пракуся (Второй раунд)
  Тина Крижан /  Катарина Среботник (Первый раунд)
  Патриция Вартуш /  Барбара Шетт (Первый раунд)
  Елена Бовина /  Жюстин Энен (Третий раунд)
  Татьяна Гарбин /  Сильвия Фарина-Элия (Второй раунд)
  Светлана Кузнецова /  Мартина Навратилова (Третий раунд)

|}

Ход турнира

Финальные раунды

Первые раунды

Секция 1

Секция 2

Секция 3

Секция 4

Ссылки 
 

Взрослые